een (jonge) tak van een boom
Loot (theatergroep)
Loot (film)
Loot (toneelstuk)
Jan Willem Loot
LOOT-school
verouderde schrijfwijze van lood